Volckmar är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Volckmar
 Wilhelm Volckmar

Se även 

 Volkmar

Tyska efternamn